Bárdos Anna (1928–1996) operaénekes
 Bárdos Anna (1931–2022) állatorvos